Ульрих Отто Эдуард Кесслер (; , Данциг — , Бад-Урах) — немецкий офицер, генерал авиации. Кавалер Рыцарского креста Железного креста.

Биография 
1 апреля 1914 года поступил на флот. Прошел подготовку в военно-морском училище в Мюрвике (1914) и на борту линейного корабля «Виттельсбах». Участник Первой мировой войны, с ноября 1915 года — вахтенный офицер на легком крейсере «Любек». Прошел подготовку летчика морской авиации.

С декабря 1918 по январь 1919 года в составе гвардейской кавалерийской стрелковой дивизии участвовал в боях с коммунистами в Центральной и Северной Германии, в январе — феврале 1919 года — в Добровольческой корпусе Лютвица.

После демобилизации оставлен на флоте, служил на торпедных катерах, на крейсере «Гамбург».

С 1927 года занимался преимущественно вопросами восстановления морской авиации. С 1 апреля 1931 года — 5-й офицер Адмирал-штаба (ответственный за авиацию) в штабе флота. С 1 октября 1931 года — вахтенный офицер на линейном корабле «Гамбург», с 1 января 1933 года — эксперт по вопросам морской авиации в немецкой делегации на Женевской конференции по разоружению. 1 сентября 1933 года переведен в люфтваффе и назначен начальником группы Командного управления Имперского министерства авиации. С 1 октября 1934 года — начальник авиационного технического училища в Варнемюнде. Окончил курс Военной академии (1936). С 1 октября 1936 года — командир группы береговой авиации «Зильт». 1 октября 1937 года назначен начальником штаба 4-го авиационного округа, а 1 июля 1938 переведен в Генштаб люфтваффе.

С 15 ноября 1938 года — командир 1-й бомбардировочной эскадры «Гинденбург», с 19 декабря 1939 года — начальник штаба 1-го воздушного флота, с 25 апреля 1940 года — 10-го авиационного корпуса и командующего авиацией в Дронхайме, с 28 июня 1940 года — начальник боевой подготовки люфтваффе.

5 февраля 1942 года назначен командующим авиационным командованием Атлантика. В задачи Кесслера входило обеспечение воздушного прикрытия действующих в этом регионе кораблей. В марте 1944 года штаб Кесслера был расформирован, а сам он получил должность начальника штаба связи люфтваффе в Токио, одновременно с 22 января 1945 года — военно-воздушный атташе в Токио.

15 мая 1945, находясь на подводной лодке U-234, сдался американцам и был доставлен в Германию, где 10 мая 1947 года был освобожден.

Звания 
 Кадет (1 апреля 1914)
 Фенрих-цур-зэе (23 декабря 1914)
 Лейтенант-цур-зэе (13 июля 1916)
 Обер-лейтенант-цур-зэе (28 сентября 1920)
 Капитан-лейтенант (1 марта 1926)
 Корветтен-капитан (1 апреля 1933)
 Оберст-лейтенант (1 апреля 1935)
 Оберст (1 апреля 1937)
 Генерал-майор (1 апреля 1939)
 Генерал-лейтенант (1 апреля 1941)
 Генерал авиации (1 сентября 1944)

Награды 
 Железный крест 2-го и 1-го класса
 Ганзейский крест (Любек)
 Знак пилота ВМФ за полеты над морем
 Морской нагрудный знак «За ранение» в чёрном
 Памятный знак пилота (Пруссия)
 Почетный крест ветерана войны с мечами
 Медаль «За выслугу лет в вермахте» 4-го, 3-го, 2-го и 1-го класса (25 лет 2 октября 1936) — получил 4 награды одновременно.
 Комбинированный Знак Пилот-Наблюдатель
 Пряжка к Железному кресту 2-го и 1-го класса
 Крест Военных заслуг 2-го и 1-го класса с мечами
 Немецкий крест в золоте (3 апреля 1944)
 Рыцарский крест Железного креста (8 апреля 1944)

Литература 
 Залесский К. А. Люфтваффе. Военно-воздушные силы Третьего рейха. М.: Яуза-Пресс, 2005, ISBN 5699137688
 Fellgiebel W.P., Elite of the Third Reich, The recipients of the Knight’s Cross of the Iron Cross 1939—1945: A Reference, Helion & Company Limited, Solihull, 2003, ISBN 1-874622-46-9
 Patzwall K., Scherzer V., Das Deutsche Kreuz 1941—1945, Geschichte und Inhaber Band II, Verlag Klaus D. Patzwall, Norderstedt, 2001, ISBN 3-931533-45-X

Лётчики Первой мировой войны (Германия)
Генералы люфтваффе
Военно-воздушные атташе Германии
Моряки Первой мировой войны (Германия)